Viva Las Vegas () — музыкальный альбом американского музыканта Элвиса Пресли, выпущенный в июле 2007 года под лейблом «RCA Records».

Об альбоме 
На Viva Las Vegas представлена серия выступлений 1970 года в отеле «Интернациональ», в Лас Вегасе. На пластинке представлено несколько записей из ранее изданных «живых» альбомов Пресли, включая песни: «See See Rider», «Polk Salad Annie», «Walk a Mile in My Shoes» (альбом On Stage), «Bridge over Troubled Water» и «You’ve Lost That Loving Feeling» из альбома That's The Way It Is.

1 сентября 2007 года альбом занял #54 позицию в музыкальном хит-параде «The Billboard 200». Альбом имеет свой личный номер в музыкальном каталоге — 11867.

Список композиций

Позиции в чартах

Участники записи 
 Элвис Пресли — вокал, гитара
 Джеймс Бёртон — гитара
 Джон Уилкинсон — гитара
 Скотти Мур — гитара
 Глен Хардин — фортепиано
 Джерри Шефф — бас-гитара
 Дюк Бердвелл — бас-гитара
 Билл Блэк — бас-гитара
 Рон Татт — барабаны
 Боб Ланнинг — барабаны
 Доминик Фонтана — барабаны
 The Sweet Inspirations — бэк-вокалы
 The Imperials — бэк-вокалы
 Кэти Вестморленд — бэк-вокал
 Шерилл Ниильсон — бэк-вокал

Примечания

См. также 
 «Live In Las Vegas»

Ссылки 
 Официальный сайт «RCA Records»
 Официальный сайт Элвиса Пресли
 Веб-сайт о музыке Элвиса Пресли

Альбомы 2007 года
Альбомы Элвиса Пресли
Альбомы RCA Records